Thomas Lackner (ur. 9 kwietnia 1993 w Hall in Tirol) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant HSV Absam-Bergisel. Drużynowy złoty medalista mistrzostw świata juniorów z 2011. Medalista zimowej uniwersjady i olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. Zwycięzca Pucharu Kontynentalnego 2021/2022.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował na przełomie stycznia i lutego 2009, zajmując 14. i 15. miejsce. W lipcu 2009 w Villach w swoim pierwszym występie w Letnim Pucharze Kontynentalnym zakończył zawody na 11. pozycji, a w styczniu 2010 w Titisee-Neustadt zajął 17. lokatę w debiucie w zimowej edycji cyklu.

W sezonie 2009/2010 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu Alpen Cup. W sezonie 2010/2011 zwyciężył, wyprzedzając bezpośrednio Stefana Krafta i Jakę Hvalę. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2011 zdobył złoty medal w konkursie drużynowym, w którym startował wraz z Michaelem Hayböckiem, Stefanem Kraftem i Markusem Schiffnerem. Indywidualnie zajął 6. miejsce.

W kilku kolejnych sezonach wyniki sportowe Lacknera były gorsze niż te, które osiągał w wieku 16–17 lat. Do 2013 okazjonalnie zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego. Po wyjściu z wieku juniorskiego na arenie międzynarodowej startował głównie w FIS Cup.

W lutym 2017 wystartował na Zimowej Uniwersjadzie 2017, zdobywając brązowy medal w konkursie indywidualnym. W kolejnych tygodniach wrócił do startów w Pucharze Kontynentalnym, 19 lutego w Planicy zajmując 7. miejsce w zawodach cyklu – pierwsze w karierze w czołowej dziesiątce. Do końca sezonu regularnie zdobywał punkty PK. 4 stycznia 2018 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 43. miejsce w konkursie w Innsbrucku. W Pucharze Kontynentalnym w sezonie 2017/2018 najwyżej klasyfikowany był na 5. pozycji. W 2019 po raz pierwszy wystąpił w Letnim Grand Prix, zajmując 39. miejsce w zawodach w Hinzenbach.

5 grudnia 2020 w drugim w karierze występie w zawodach Pucharu Świata Lackner zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując w zawodach w Niżnym Tagile 4. miejsce. Dzień później został wycofany ze startu z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W dalszej części sezonu 2020/2021 występował głównie w Pucharze Świata, najczęściej zajmując lokaty w trzeciej dziesiątce.

5 września 2021 zdobył pierwsze punkty Letniego Grand Prix, zawody w Szczuczyńsku kończąc na 16. i 25. miejscu. W sezonie zimowym 2021/2022 w sześciu występach w Pucharze Świata punkty zdobył trzykrotnie, a najwyżej klasyfikowany był na 7. pozycji, w styczniu 2022 w Willingen. Występował głównie w Pucharze Kontynentalnym. Sześciokrotnie ukończył zawody tego cyklu na podium, po 2 razy na 1., 2. i 3. miejscu. Z 1010 punktami zwyciężył w klasyfikacji generalnej sezonu 2021/2022 Pucharu Kontynentalnego, o 13 punktów wyprzedzając Joacima Ødegårda Bjørenga.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Lacknera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Lacknera na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Lacknera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017